«Друг невесты» () — американская романтическая комедия 2008 года, снятая режиссёром Полом Вейландом по сценарию Адама Штикеля. 

Премьера фильма состоялась 2 мая 2008 в Северной Америке. 
Последний фильм известного режиссёра и актера Сидни Поллака, скончавшегося вскоре после премьеры.

Сюжет 
Спустя десять лет после знакомства Том (Патрик Демпси) решает наконец, что влюблён в Ханну (Мишель Монаган), но в этот момент она как раз выходит замуж и просит Тома сыграть роль друга невесты. В результате — весёлый переполох.

В ролях 
 Патрик Демпси — Том Бэйли
 Мишель Монаган — Ханна
 Кевин Маккидд — Колин Макмюррей
 Кадим Хардисон — Феликс
 Крис Мессина — Деннис
 Бизи Филлипс — Мелисса
 Уитни Каммингс — Стефани
 Бо Гарретт — Глория
 Эми Нельсон — Хиллари
 Келли Карлсон — Кристи, шестая жена
 Сидни Поллак — Томас Бэйли-старший
 Кэтлин Куинлан — Джоан
 Лили Макдауэлл — продавщица
 Сара Райт — девушка в постели Тома

Саундтрек 
 «Walkin' On The Sun», исполнитель Smash Mouth
 «Love Song», исполнитель Sara Bareilles
 «Stolen», исполнитель Dashboard Confessional
 «You Give Me Something», исполнитель James Morrison
 «Stop Crying Your Heart Out», исполнитель Oasis
 «Misty Blue», исполнитель Dorothy Moore
 «Henrietta», исполнитель The Fratellis
 «New Schooly D», исполнитель School of Velocity
 «Love revolution», исполнитель Lenny Kravitz
 «Gold Digger», исполнитель Kanye West featuring Jamie Foxx
 «Without you», исполнитель El Presidente
 «Battle Without Honor Or Humanity», исполнитель Tomoyasu Hotei
 «Arabesque No. 1», исполнитель Skaila Kanga
 «The Power», исполнитель Snap!
 «Ladies Night», исполнитель Kool & The Gang

Сборы 
Бюджет фильма составил 40 млн долл. 

В прокате с 2 мая по 29 июня 2008, наибольшее число показов в 2816 кинотеатрах единовременно. За время проката собрал в мире 105 962 760 долл., из них 46 012 734 в США и 59 950 026 в остальном мире. 
В странах СНГ фильм собрал 2 088 772 долл.

Ссылки 
 «Друг невесты» на сайте Film.ru

Примечания 

Кинокомедии 2008 года
Романтические кинокомедии США
Романтические кинокомедии Великобритании
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы о Шотландии
Фильмы на английском языке